BBU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Aurel Vlaicu, Bucarest, Romania
 bbu – codice ISO 639-3 della lingua kulung (Nigeria)